Чемпионат Европы по футзалу среди мужчин 2010 или IX Чемпионат Европы по футзалу среди мужчин состоялся в мае 2010 года в России. Матчи прошли в Калининграде и Гусеве.

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Матчи за 9-11 места

Четвертьфиналы

Матч за 9-10 места

Матчи за 5-8 места

Полуфиналы

Матч за 7-8 места

Матч за 5-6 места

Матч за 3-4 места

Финал

Результаты

См. также 
 Чемпионат Европы по футзалу (AMF) среди мужчин
 Чемпионат Европы по футзалу (AMF) среди женщин

Ссылки 

Чемпионаты Европы по футзалу
футзал
Чемпионаты Европы в России
Май 2010 года
Футбол в России в 2010 году
Международные спортивные соревнования в Калининграде